Маяк Гуя, также Маяк Гуйя (порт. Farol da Guia, кит. 東望洋燈塔) — маяк, расположенный на одноимённом холме в Макао. Является первым маяком европейского стиля в Восточной Азии.

История 
1622 — построена крепость.

1635 — крепость была разрушена.

1637/1638 — реконструкция крепости.

1865 — строительство маяка, ввод в эксплуатацию.

1874 — повреждён тайфуном.

1910 — маяк был отремонтирован и электрифицирован.

2005 — классифицирован как объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.

2007 — жалоба правительству Китая со стороны ЮНЕСКО.

Примечания 

Маяки по алфавиту
Маяки, построенные в XIX веке
Маяки Китая
Здания и сооружения Макао